Matna slika je izraz za tipično šahovsko postavitev, ki omogoča matni napad. Matne slike so pomembne zato, ker se jih je lažje zapomniti kot poti, ki vodijo do mata. Redko se pojavijo v sredini šahovnice. Najpogostejše so v rokadnem prostoru, torej prostoru blizu kralja.

 za razumevanje zapisa glej šahovski zapis

Klasične matne slike 
Pri rešitvah je vedno na potezi beli, razen kadar je navedeno drugače.

 Na diagramu 1a sta možna dva mata, prvi v treh in drugi v dveh potezah (za prikaz rešitve spodaj označi besedilo s kurzorjem miške):
 1. Lg6+ Kg8 2.Dh7+ Kf8 3.Df7#
 1. Lf5+ Kg8 2.Le6#

 Na diagramu 1b sta prav tako možna dva načina matiranja v dveh potezah:

 1.Sf6+ Kh8 2.Th7# (arabski mat)
 1.Sf6+ Kf8 2.Tf7#

 Dobro je poznati matno sliko z dvema skakačema, ki pa ni mogoča brez napake nasprotnika (diagram 2a), in matiranje s trdnjavo na osnovni liniji (diagram 2b), kar je redko pri boljših šahistih:

 Mat s kraljico in Demianov mat iz leta 1512:

 Rešitev diagrama 3a, mat v največ treh potezah (črni na potezi):

 Črni na potezi ne more preprečiti mata zaradi grožnje Dh6 in nato Dg7#. V primeru, da črni s kraljem igra 1... Kh7, potem beli vleče 2.Dh4+ in nato zopet 3.Dh6 itd.

 Rešitev diagrama 3b, mat v petih potezah:

 1.Th8+ Kxh8 2.Th1+ Kg8 3.Th8+ Kxh8 4.Dh1+ Kg8 5.Dh7#

 Demianov mat in matiranje s trdnjavo in damo:

 Še en od možnih Demianovih matov (diagram 4a) pri katerih je bistvo, da dama s tempom pride do mata:

 1. Dh5 Le7 2.Dh7+ Kf8 3.Dh8#

 Črni na potezi ne more preprečiti mata v tem primeru matiranja s trdnjavo in damo (diagram 4b):

 Črni igra 1... Kg7 sledi 2.Dh6+ Kg8 3.Dh7# In na 1... f6 sledi 2.Dh7# Črni bi lahko rešil hitrega matiranja, če bi imel kmeta na g7. Recimo 1... f6 Dh7+ 2.Kf7 itd, če pa bi imel kmeta na g6 bi kralj lahko pobegnil s 1...Kg7 2.Dh7+ 3.Kf6 itd.

 Zadušitveni mat in matna slika z lovcem in damo:

 Med slavne matne slike s skakačem in damo sodi t. i. zadušitveni mat (diagram 5a):

 1.Sf7+ Kg8 2.Sh6+ Kh8 3.Dg8+ Txg8 4.Sf7#

 Črni na potezi ne more rešiti mata (diagram 5b): 
 1... g6, v tem primeru beli ne odgovori z 2.Lxg6+, ker lahko kralj pobegne z 2... Kg7 3.Dh7+ Kf6 itd, pač pa prvo zavleče kraljico v črni tabor z 2.Dh6 in šele nato 3.Lxg6#

 Matni sliki z damo in skakačem:

 Koristno si je zapomniti tudi naslednjo matno sliko s skakačem in damo (diagram 6a), kjer lahko črni na potezi prepreči takojšen mat dame na h7 s 1... Tb8 npr:

 Polje e7 ni zavzeto zato ni možen mat s 1... Tb8 2.Dh7+ Kf8 3.Dh8+ Ke7 itd, zato pravilno sledi: 1... Tb8 2.Df7+ Kh8 3.Se6 Tg8 4.Dh5#

 Poteze, ki jih beli uporabi v tem poučnem primeru (diagram 6b) so odvisne od položajev nasprotnikovih figur:
 1.Sf6+ Kh8 2.Sh5+ f6 3.De7, sledi lahko 3... Tg8 4.Df6 Rg7 5.Dxg7# ali 3... Tf7 4.De8+ Tf7 5.Dxf7# Črni lahko igra tudi 1. Sf6+ Kg7 v tem primeru je dovolj, da ima beli kmeta na g2 ali h2 za forsiran mat, npr.: 2. Se8+ (v določenih primerih je tu bolje Sh5+) 2... Kh6 3. Df4+ g5 4. Df6+ Kh5 5. Sg7+ Kh4 6. Dd4+ g4 7.Df6#

 Grecov mat se imenuje po Gioacchinu Grecu, ki je že na začetku 17. stoletja predstavil sledeči mat:

 Na diagramu 7a mora črni odgovoriti z izsiljeno potezo 1... h6, ker drugače sledi mat 2.Dh7#, sledi torej:
 1... h6 2.Lf7+ Kh8 3.Dg6! hg5 4.Dh5#

Šah